Das Bistum Wiener Neustadt bestand von 1469 bis 1785, als durch Kaiser Joseph II. und Pius VI. das Bistum St. Pölten gegründet wurde.
Das ehemalige Bistum Wiener Neustadt wird seit 1990 als Titularbistum an den Militärbischof von Österreich vergeben.

Johann Heinrich von Kerens war von 1785 bis 1792 Bischof der Diözese St. Pölten.

Literatur 
 Ernst Tomek: Kirchengeschichte Österreichs. Tyrolia, Innsbruck – Wien – München 1935–1959.
 Josef Wodka: Kirche in Österreich. Wegweiser durch ihre Geschichte. Herder, Wien 1959.

Weblinks 
 

Wiener Neustadt
!Liste